Крашићи могу да буду:

 Крашићи (Тиват), насеље у општини Тиват, Република Црна Гора
 Крашићи (Ново Горажде), насеље у општини Ново Горажде, Република Српска, БиХ